Nativa FM Litoral é uma emissora de rádio brasileira com concessão em Ilhota e estúdio em Itajaí, municípios do estado do Santa Catarina. Opera no dial FM, na frequência 93.5 MHz e é afiliada á Nativa FM.   Sendo Pertencente ao Sr. Irineu Machado.

História 

A emissora vinha sendo anunciado desde de dezembro de 2018, onde foi feito uma confraternização do time Irineu em uma casa de eventos, em Itajaí, foi reunido o proprietário, os diretores e os futuros locutores da emissora. A frequência é concessão nova, outorgada em 2016. 

As montagens da emissora começaram em janeiro em 2019 e a finalização da torre de 60 metros em maio, localizando no ponto mais alto da serra e podendo ser captada também em Balneário Camboriú. Ainda em maio, começou a fase experimental da emissora. 

Depois de quase 2 meses de expectativa, a emissora engatou á rede em 19 de julho de 2019, na abertura do Arena Nativa e a programação local estreou no dia 22. A mesma possui estúdio no centro de Itajaí.

Ver também 

Nativa FM Litoral
Litoral
Fundações em Santa Catarina em 2019